Бејкерсфилд () град је у америчкој савезној држави Калифорнија. По попису становништва из 2010. у њему је живело 347.483 становника и по томе је једанаести у Калифорнији.

Географија 
Бејкерсфилд се налази на надморској висини од 123 m.

Клима

Демографија 
Према попису становништва из 2010. у граду је живело 347.483 становника, што је 100.426 (40,6%) становника више него 2000. године.

Партнерски градови 
  Bucheon
  Минск
  Вакајама
  Cixi City
  Сантијаго де Керетаро

Референце

Спољашње везе 

 

Градови у Калифорнији
Википројект географија/Насеља у САД